Das freie Orchester steht für:
 Das freie Orchester (Film), deutscher Dokumentarfilm
 Das freie Orchester (Band), deutsche Krautrock-Band